Cultus Sabbati é uma ramificação da chamada Fé Sem Nome, Arte Sábia ou Bruxaria Tradicional, fundada na Inglaterra pelo falecido Magister Andrew D. Chumbley. Este, uniu as tradições, saber e costumes das duas Linhagens de Bruxaria Tradicional nas quais foi formalmente Iniciado, codificando-as na irmandade da Cultus Sabbati.

Cultus Sabbati é um corpo iniciático de magia que pratica ambas, cerimônias solitárias e coletivas, cujas tradições lineares descendem, em ambas formas orais e textuais, de século XIX.

Cultus Sabbati é um círculo fechado de iniciados e de acordo com costume existente há muito, aqueles que pedem entrada são recusados. A iniciação é por convite somente.

A definição característica da Cultus Sabbati é seu uso especializado do mito medieval do Sabbat das Bruxas européias como a base e a linguagem para seus rituais e práticas. Ela pode ser definida como um caminho embasado na Gnose Cainita, onde Caim, o primeiro agricultor do Velho Testamento é visto como o Primeiro Feiticeiro.

A Cultus Sabbati também recebeu influências do Sufismo, Tantra, Chöd, Cristianismo Gnóstico e Ortodoxo e Zos Kia Cultus.O uso de salmos bíblicos, adivinhação, sabedoria de ervas é também constante nas práticas da Cultus.

O atual Magister da Cultus Sabbati é Daniel Alvin Schulke, autor de Ars Philtron e Viridarium Umbris, ambos tratando da Gnose Bruxa por meio das plantas e ervas.

Ligações externas
Xoanon Publishing - Órgão Público da Cultus Sabbati 
Occult Art Gallery - Cultus Sabbati
The Cauldron
O Caldeirão (The Cauldron Brasil)

Bruxaria